Андреевский сельский совет (, ) —  орган местной власти и соответствующая подчинённая территория в составе Нахимовского района города со специальным статусом Севастополя (горсовета) Украины (фактически до 2014 года); ранее до 1991 года — в составе Крымской области УССР в СССР.

Территория находится на побережье Чёрного моря. Граничила на юге с Качинским поссоветом Нахимовского района города со специальным статусом Севастополя (горсовета), на севере и востоке — с Бахчисарайским районом АР Крым.

Площадь сельсовета 35,54 км², население на 1 января 2010 года — 3468 человек, по переписи 2001 года — 2747 человек.

Сельсовет образован в 1987 году в подчинении Севастопольскому горсовету Крымской области УССР в составе СССР.

К 2014 году включал 2 села:
 Андреевка
 Солнечный

С 2014 года на месте сельсовета находится Андреевский муниципальный округ города федерального значения Севастополя РФ.

17 июля 2020 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается вывести территорию сельсовета из подчинения Севастополю и включить её в состав Бахчисарайского района АР Крым, однако это решение не вступает в силу в рамках украинского законодательства до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Примечания

Ссылки 
 Андреевский сельский совет на сайте Верховной рады Украины 
 Андреевский сельсовет на карте
  Андреевский сельсовет

Местные советы Севастополя